Marcelo Méndez puede referirse a:

 Marcelo Méndez Russo (1981-), futbolista uruguayo;
 Marcelo R. Méndez (1964-), entrenador de voleibol argentino.